Ракшня — фамилия. Известные носители:
 Ракшня, Татьяна Сергеевна (1981) — российская дзюдоистка.
 Ракшня, Ульян Николаевич (1979) — российский дзюдоист.